L'Emirates Air Line est une télécabine franchissant la Tamise à Londres, au Royaume-Uni. Ouvert le , elle est exploitée par Transport for London.

Elle porte le nom de la compagnie Emirates, qui a financé un peu plus de la moitié du projet, à hauteur de 45 millions d'euros.

La ligne commence sur la péninsule de Greenwich (boucle de la Tamise), à environ  au Sud-Est de la station de métro de North Greenwich de la Jubilee line, sur la rive sud de la Tamise, et finit près du Royal Victoria Dock, à environ  au Sud de la station Royal Victoria de la Docklands Light Railway, sur la rive nord.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 Transports à Londres 

Télécabine
Transport urbain par câble
Transport à Londres
Tamise
Greenwich (borough londonien)
Newham (borough londonien)

Thames Gateway
Transport par câble au Royaume-Uni